Лиман може да се отнася за:
 Лиман, вид воден басейн
 пристанище
 Лиман, град в Донецка област, Украйна
 Градове в САЩ
 Лиман (Вашингтон)
 Лиман (Мейн)
 Лиман (Уайоминг)
 Лиман (Южна Каролина)
 Лиман (защитена местност), защитена местност в Североизточна България
 Лиман (окръг), окръг в Южна Дакота, САЩ